Repsold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Repsold (1806–1871), Spritzenmeister und Konstrukteur optischer Instrumente in Hamburg
 Georg Repsold (1804–1885), deutscher Techniker und Unternehmer
 Johann Adolf Repsold (1838–1919), Konstrukteur optischer Instrumente in Hamburg
 Johann Georg Repsold (1770–1830), deutscher Astronom, danach:
 (906) Repsolda, Asteroid
 Repsold (Mondkrater)
 Johann Georg Repsold (Schiff), ehemaliger deutscher Tonnenleger
 Oscar Repsold (1842–1919), deutscher Instrumentenhersteller und Abgeordneter
 Wilhelm Repsold (1885–1969), deutscher Künstler

 Name der 1799 gegründeten Firma A. Repsold & Söhne für Fernrohr- und Instrumentenbau